Ngizim peut désigner :
 les Ngizim, une population du Nigeria
 le ngizim, une langue tchadique parlée au Nigeria